San Francisco en éxtasis  es una obra de El Greco, realizada en 1600. Se conserva y exhibe en una de las salas del Museo Nacional del Prado en Madrid, España.

Análisis 

Muy probablemente esta obra fue realizada por algún seguidor del Greco, o bien, por su taller. La iconografía ideada por el cretense para los franciscanos tuvo una notable aceptación y bastantes seguidores. Aquí se representa el momento en que san Francisco de Asís recibe los estigmas de Jesucristo. Es una obra carente de iluminación, aunque de muy buena factura.

Bibliografía 

 ÁLVAREZ LOPERA, José, El Greco, Madrid, Arlanza, 2005, Biblioteca «Descubrir el Arte», (colección «Grandes maestros»). ISBN 84-955503-44.
 SCHOLZ-HÄNSEL, Michael, El Greco, Colonia, Taschen, 2003. ISBN 978-3-8228-3173-1.

Referencias 

Museo Nacional del Prado. «San Francisco en éxtasis». [Consulta: 29.05.2011].

Pintura española del Museo del Prado
Cuadros de 1600
Pinturas representando a Francisco de Asís
Obras y cuadros del Greco